Alberto Arnoldi (?-?) est un architecte et un sculpteur italien.
 Barthélemy Arnoldi (1465-1532), est un moine et philosophe allemand.
 Constantin Arnoldi (1901-1982), est un entomologiste russe et soviétique.
 Daniel Arnoldi (1774-1849), est un médecin québécois.
 Nag Arnoldi (1928-2017), est un peintre et sculpteur suisse.
 Vladimir Arnoldi (1871-1924 à Moscou, est un botaniste russe.

Biologie et Zoologie

Voir aussi 
 

Patronyme italien